Центральноамериканский футбольный союз (ЦАФС) () — подразделение КОНКАКАФ, контролирующее развитие футбола в странах Центральной Америки. Основан в 1990 году.

Страны-участницы

Деятельность 
ЦАФС организует и проводит чемпионаты Центральной Америки по футболу, которые одновременно являются отборочными турнирами Золотого кубка КОНКАКАФ (четыре лучшие команды квалифицируются напрямую, а пятая (с 2014 года) пробивается через стыковые матчи с командой, занявшей пятое место в розыгрыше Карибского кубка.

В 1971-2007 гг. клубы Центральной Америки разыгрывали Клубный кубок UNCAF, выполнявший роль отборочного турнира к Кубку чемпионов КОНКАКАФ. Начиная с сезона 2008/2009 каждая центральноамериканская федерация получила клубную квоту для участия в Лиге чемпионов КОНКАКАФ.

Представители на чемпионате мира 
Страны региона принимали участие в чемпионатах мира по футболу начиная с 1958 года и 9 раз становились участниками финальных турниров.
 1970 -  (не вышел из группы)
 1982 - ,  (не вышли из группы)
 1990 -  (проиграла в 1/8 финала)
 2002 -  (не вышла из группы)
 2006 -  (не вышла из группы)
 2010 -  (не вышел из группы)
 2014 -  (проиграла в 1/4 финала в серии пенальти),  (не вышел из группы)
 2018 -  (не вышла из группы),  (не вышла из группы)

Представители на Золотом кубке КОНКАКАФ 
Страны региона принимают участие в чемпионатах КОНКАКАФ (Чемпионат наций КОНКАКАФ и Золотой кубок КОНКАКАФ) с 1963 года, причём 5 раз становились местом их проведения: Сальвадор (1963), Гватемала (1965), Гондурас (1967, 1971) и Коста-Рика (1969).

Участие в финальных турнирах

Статистика по странам

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 КОНКАКАФ
 Карибский футбольный союз

Организации, основанные в 1990 году
Футбольные организации